Wiesneck steht für:

 Wiesneck (Buchenbach), Ortschaft von Buchenbach, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Burg Wiesneck, Burgruine in Buchenbach

Wiesneck ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno von Haigerloch-Wiesneck († 1126/1129), Dompropst von Straßburg und Klostergründer

Siehe auch:
 Wieseneck, Ortsteil von Painten, Landkreis Kelheim, Bayern